Muḩāfaz̧at al Farwānīyah (arabiska: مُحَافَظَة اَلْفَرْوَانِيَّة, engelska: Al Farwaniyah) är en provins i Kuwait. Den ligger i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Kuwait Stad. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Muḩāfaz̧at al Farwānīyah gränsar till Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr.

Terrängen i Muḩāfaz̧at al Farwānīyah är platt.

Följande samhällen finns i Muḩāfaz̧at al Farwānīyah:

 Al Farwaniyah
 Janūb as Surrah

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Kuwait